Le terme boyau peut désigner :
 En anatomie, l'intestin grêle et le côlon ; ce terme est particulièrement utilisé pour les animaux. 
 En boucherie, ces morceaux peuvent constituer les spécialités de triperie, constituées d'abats.
 En charcuterie, le contenant de spécialités telles que la saucisse ou le saucisson (en boyau naturel), il n'est pas alors réglementairement considéré comme un emballage. Certaines catégories de saucisses et de saucissons sont embossées dans un boyau synthétique, telles que la Saucisse de Francfort, ou encore certains saucissons produits à échelle industrielle, utilisant un boyau synthétisé, notamment à partir de fibres animales collagèniques.
 En lutherie, la matière dont sont faites les cordes de certains instruments. 
 En sport, le constituant originel et essentiel des raquettes de différentes disciplines.
 En cyclisme, les boyaux sont les pneumatiques de certains modèles de compétition.
 En jargon militaire, un passage étroit entre ouvrages, en particulier entre tranchées.
 En jardinage, un boyau d'arrosage désigne le tuyau permettant les opérations d'arrosage.
 Dans la lutte contre l'incendie, un boyau d'incendie désigne le dispositif utilisé par les pompiers, servant à transporter l'eau destinée à maîtriser l'incendie.

Patronyme 

 Maurice Boyau (1888-1918), as de l’aviation français et joueur de rugby à XV.

Toponyme 
 Stade Maurice-Boyau, stade omnisports à Dax, en France
 Stade Maurice-Boyau, stade omnisports disparu à Dax